Arctonula är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Gordon och Grischenko 1994. Arctonula ingår i familjen Romancheinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Arctonula